Derna peut désigner :
 Derna, une ville libyenne ;
 Derna, un district libyen ;
 Derna, une commune roumaine du județ de Bihor ;
 Derna, une rivière du Maroc, affluent de l'Oum Errabiâ.

Homonymie de toponyme